Keuken (ruimte), een plaats waarin mensen hun voedsel bereiden
 Keuken (kookwijze), de wijze waarop in een land of streek gekookt wordt, bijvoorbeeld de Hollandse keuken

Personen:
 Johan van der Keuken, een Nederlands film- en documentairemaker
 Teun van de Keuken, Nederlands journalist
 Jan Dulles, pseudoniem van Jan Keuken, een Nederlands zanger